Il singolare del torneo di tennis Singapore Open 1996, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jonathan Stark che ha battuto in finale 6–4, 6–4 Michael Chang.

Teste di serie

  Michael Chang (finale)
  Richard Krajicek (quarti di finale)
  Paul Haarhuis (primo turno)
  Mark Woodforde (secondo turno)

 Todd Woodbridge (primo turno)
 Sjeng Schalken (secondo turno)
 Byron Black (secondo turno)
 Hendrik Dreekmann (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Singapore Open 1996
ATP Tour 1996